al-Mutawakkil bezeichnet:

 Al-Mutawakkil (Abbaside) (822–861), zehnter Kalif der Abbasiden
 Abu Inan Faris (1329–1358), Sultan der Meriniden
 Abu Bakr II. († 1346), Kalif der Hafsiden
 Abd al-Aziz II. († 1434), Kalif der Hafsiden
 al-Mutawakkil I. († 1434), Kalif der Abbasiden
 al-Mutawakkil II. (1416–1497), Kalif der Abbasiden
 al-Mutawakkil III. († 1543), Kalif der Abbasiden
 Abu Abdallah († 1578), Sultan der Saadier